Юхи́менко— фамилия. Производная фамилия от украинской формы имени  ().

Известные носители 
 Юхименко, Елена Михайловна (рожд. 1959) — доктор филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, историк.
 Юхименко, Родион Родионович (1934—2008) — советский и украинский кинорежиссёр, заслуженный работник культуры УССР (1976).